Les Dryosauridae forment une famille de dinosaures ornithopodes parmi les Iguanodontia les plus primitifs. Ils sont connus d'Afrique, d'Europe et d'Amérique du Nord. Ils ont vécu du Jurassique moyen au Crétacé inférieur.

Classification 
Jusqu'à récemment, plusieurs Dryosauridae ont été considérés comme douteux tels Dysalotosaurus, Elrhazosaurus et Valdosaurus. Cependant, des études plus récentes veulent redécrire ces genres comme valables.

Phylogénie 
Voici un cladogramme réalisé par Paul M. Barrett, Richard J. Butler, Richard J. Twitchett et Stephen Hutt, ceux qui ont mené ces études.

Liste de genres

Références 
 Norman, David B.; Weishampel, David B. (1990). "Iguanodontidae and related ornithopods". In Weishampel, David B.; Dodson, Peter; and Osmólska, Halszka (eds.). The Dinosauria . Berkeley: University of California Press. pp. 510–533.  .
 Norman, David B. (2004). "Basal Iguanodontia". In Weishampel, D.B., Dodson, P., and Osmólska, H. (eds.). The Dinosauria (2nd ed.). Berkeley: University of California Press. pp. 413–437. .
 Ruiz-Omeñaca, José Ignacio; Pereda Suberbiola, Xabier; and Galton, Peter M. (2007). "Callovosaurus leedsi, the earliest dryosaurid dinosaur (Ornithischia: Euornithopoda) from the Middle Jurassic of England". In Carpenter, Kenneth (ed.). Horns and Beaks: Ceratopsian and Ornithopod Dinosaurs. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press. pp. 3–16. .
 Galton, Peter M. (2009). "Notes on Neocomian (Lower Cretaceous) ornithopod dinosaurs from England – Hypsilophodon, Valdosaurus, "Camptosaurus", "Iguanodon" – and referred specimens from Romania and elsewhere" (PDF). Revue de Paléobiologie 28 (1): 211–273.
 McDonald, A.T.; Kirkland, J.I.; DeBlieux, D.D.; Madsen, S.K.; Cavin, J.; Milner, A.R.C.; Panzarin, L. (2010). "New Basal Iguanodonts from the Cedar Mountain Formation of Utah and the Evolution of Thumb-Spiked Dinosaurs". PLoS ONE 5 (11): e14075. doi:10.1371/journal.pone.0014075. PMC 2989904. .
 Andrew T. McDonald (2011). "The taxonomy of species assigned to Camptosaurus (Dinosauria: Ornithopoda)" (PDF). Zootaxa 2783: 52–68.

Annexes

Articles connexes 
 Liste de dinosaures non-aviens
 Liste de familles des reptiles disparus

Références taxinomiques 

Ornithopoda
Famille de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure par région du monde
Dinosaure du Jurassique
Taxon fossile décrit en 1903
Taxon fossile décrit en 1984